Viso steht für:

 Italienisch für Gesicht

 Viso (Giambattista Basile), ein Märchen aus Giambattista Basiles Sammlung Pentamerone (1634/36)

Viso ist der Familienname folgender Personen:

 Antolín Monescillo y Viso (1811–1897), spanischer Bischof und Kardinal
 E. J. Viso, venezolanischer Autorennfahrer